Indiakunde, de wetenschappelijke studie van de culturen en talen van India en het voormalig Brits-Indië
 Indonesiëkunde, de wetenschappelijke studie van de vroegere kolonie Nederlands-Indië en het huidig Indonesië

Indologie